Rebeca bezeichnet:

 Rebeca (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Gonzalo H. Rodríguez
 Rebeca (Informatik), eine Modellierungssprache für nebenläufige Systeme
 eine Variante des weiblichen Vornamens Rebecca